Деветак може бити:

 Деветак (Штимље), насеље у општини Штимље, КиМ, Република Србија
 Деветак (Лукавац), насеље у општини Лукавац, Федерација БиХ, БиХ
 Деветак (Карнобат), насеље у општини Карнобат, Област Бургас, Република Бугарска

или

 Деветак (планина), планина